La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Vaincu par Grenoble 12-3 en seizième de finale du championnat, Auch est malgré tout qualifié après avoir porté réclamation sur un joueur grenoblois (le trois-quart centre Jean-Jacques Duffau).
L’enquête révélera que le joueur en question avait joué au jeu à 13.
Grenoble est donc disqualifié et Auch dispute les huitièmes de finale contre Mont de Marsan.

En challenge Yves du Manoir, Auch se qualifie pour les quarts de finale et est éliminé par Perpignan (futur finaliste) que par le règlement 8-8 (2 essais à 1).

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 29 points soit 7 victoires, 1 nul et 6 défaites et se qualifie pour les seizièmes de finale.

À domicile 
 Auch-Bayonne 6-3
 Auch-Cahors 15-0
 Auch-Bègles 0-0
 Auch-Montferrand 11-3
 Auch-Vichy 6-0
 Auch-Foix 14-3
 Auch-Quillan/Espéraza 0-3

À l’extérieur 
 Bayonne-Auch 63-0
 Cahors-Auch 8-3
 Bègles-Auch 8-14
 Montferrand-Auch 9-3
 Vichy-Auch 6-0
 Foix-Auch 6-3
 Quillan/Espéraza-Auch 6-9

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale. 

Le futur vainqueur du challenge Yves du Manoir, Cognac, est éliminé par Agen qui remportera le titre de champion.

Périgueux élimine la Section paloise, le tenant du titre, dès les seizièmes de finale.

Grenoble bat Auch 12 à 3 en seizièmes de finale mais est disqualifié pour avoir aligné un joueur issu du jeu à 13.

Huitièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale.

Challenge Du Manoir 
Auch termine  de son groupe avec 14 points soit 4 victoires pour 2 défaites devant Agen, Narbonne, le Stade toulousain, Mazamet, Castres et Périgueux.

Il se qualifie pour les quarts de finale.

À domicile

À l’extérieur 
 Toulouse-Auch 3-0

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Brive (18 points) contre Agen (13), Béziers (12) contre Cognac (14), Mont-de-Marsan (15) contre Lourdes (14) et Perpignan (10) contre Auch (14).

Tableau final

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan
 Ailiers : Dupuis, Ducastaing, Vales, Terroux
 Centres : Monié, Lubarre, Elorza, Serge Marsolan
 Ouvreur : Lalanne
 Demis de mêlées : Da Silva, Jacques Fouroux
 Troisièmes lignes centre : Ramouneda, Ransan, Salam
 Troisièmes lignes aile : Daugreilh, Saura, Pierre Verdier, Lapeyre
 Deuxièmes lignes : Jean Le Droff, Gras, André Daguin 
 Talonneur : Antranik Torossian
 Piliers : Aurensan, Antoine Bianco, Fouga

Bibliographie

Notes et références 

1964-1965
Rugby à XV en 1964
Rugby à XV en 1965